A 76.ª edição da Gante-Wevelgem disputou-se a 30 de março de 2014, sobre um traçado de 233 km.

A corrida pertenceu ao UCI WorldTour de 2014.

O ganhador final foi John Degenkolb quem impôs-se ao sprint a Arnaud Démare e Peter Sagan, respectivamente.

Equipas Participantes 

Participaram 25 equipas: os 18 de categoria UCI ProTeam (ao ter obrigada sua participação); mais 7 de categoria Profissional Continental mediante convite da organização (Androni Giocattoli, Cofidis, Solutions Crédits, IAM Cycling, MTN Qhubeka, NetApp-Endura, Topsport Vlaanderen-Baloise e Wanty-Groupe Gobert).

Equipas UCI ProTeam

Equipas convidadas

Classificação final

Ligações externas 
 Site oficial da Gante-Wevelgem

2014
Desporto na Bélgica em 2014
UCI WorldTour de 2014